Helosciadium capense är en flockblommig växtart som beskrevs av Wilhelm Gerhard Walpers. Helosciadium capense ingår i släktet krypflokor, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Krypflokor
capense